USS Elliot je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Elliot (DD-146) 
 USS Elliot (DD-967)

Elliot